Константин Сорокин
 Сорокин, Константин Леонтьевич (1901—1989) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Сорокин, Константин Николаевич (1908—1981) — советский актёр, народный артист РСФСР.